La Coppa Italia di pallavolo maschile 2010-2011 è stata la 33ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 19 gennaio al 23 gennaio 2011. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la quinta volta al Piemonte Volley.

Regolamento
Hanno partecipato al torneo le prime otto squadre classificate al termine del girone d'andata della regular season della Serie A1 2010-11 che hanno quindi disputato quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
 2010-2011